Você não Me Conhece (álbum de Jay Vaquer)
Você não Me Conhece (canção de Gusttavo Lima)

Desambiguações de música